

Miejscowości w Polsce 
 Pilawa – miasto w woj. mazowieckim, pow. garwolińskim,  gminie Pilawa
 Pilawa – wieś w woj. mazowieckim, pow. piaseczyńskim, gminie Piaseczno
 Pilawa – osada leśna w woj. mazowieckim, pow. piaseczyńskim, gminie Piaseczno

Miejscowości na Ukrainie 
 Pilawa (ukr. Пилява) – wieś w obwodzie chmielnickim
 Pilawa (ukr. Пилява) – wieś w obwodzie tarnopolskim

Inne 
 Pilawa – stacja kolejowa
Pilawa – herb szlachecki

Zobacz też 
 
 Pilawin, Pilawka, Piława, Pylawa

Przypisy